Petrell ist der Familienname folgender Personen:

 Lennart Petrell (* 1984), finnischer Eishockeyspieler
 Maritta Petrell (* ~1940), finnische Badmintonspielerin

Sonstiges:
 Petrellfjellet, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Petrel